O Córrego Barnabé é um córrego da cidade brasileira de Indaiatuba, São Paulo. Corta o Parque Ecológico de Indaiatuba. Suas águas são utilizadas para abastecer a Zona Sudoeste de Indaiatuba, que compreende a região do Jardim Morada do Sol, região mais populosa da cidade. Tem comprimento de aproximadamente 10 km e Deságua no Rio Jundiaí.

Barnabe
Indaiatuba